Lozova (Moldavia)
Lozova (Ucraina)

Pagine correlate 

Lozovo